Akuła – rosyjski okręt podwodny o nazwie „Akuła” przyjęty do służby w 1911 roku
 Okręty podwodne projektu 941 – typ radzieckich/rosyjskich okrętów podwodnych, Akuła wg radzieckiej nomenklatury, Tajfun wg NATOwskiej nomenklatury
 Okręty podwodne projektu 971 – typ radzieckich/rosyjskich wielozadaniowych okrętów podwodnych, Akula wg NATOwskiej nomenklatury, Shchuka wg radzieckiej nomenklatury
 Akuła – pseudonim piosenkarki Oksany Poczepy